Ashburton peut désigner :

Toponyme

Ashburton est une ville de la banlieue de Melbourne, dans l'État de Victoria.
 Ashburton River, un fleuve situé dans la région de Pilbara en Australie-Occidentale.

Ashburton est un canton du Québec.

Ashburton est une ville de l’Île du Sud, dans la région de Canterbury.
 Ashburton Forks, localité proche de la ville d'Ashburton. 
 Ashburton, un cours d’eau de l’Île du Sud.

Ashburton est une ville du comté de Devon en Angleterre.

Personnalités 
Le titre de baron Ashburton, de la pairie du Royaume-Uni, fait référence à la ville anglaise ci-dessus et a notamment été porté par :
 Alexander Baring (1774-1848),  baron
 Bingham Baring (1799-1864), fils du précédent,  baron
 Francis Baring (1800-1868), frère du précédent,  baron
 Alexander Baring (1835-1889), fils du précédent,  baron.

Homonymie